Камила може да се отнася за:
 Камила – женско име от семитско-гръцко-латински произход
 камила – бозайник от рода Камили (Camelus)
 Камила – род мухи от семейство Camillidae
 Камила – ураган с жертви и разрушения от 1969 г.
 Камила – град в САЩ, щата Джорджия
 „Камила“ – узбекски съветски филм (1981)
 „Камила“ – аржентински филм (1984)
 „Камила“ – канадско–британски филм (1994)
 „Камила“ – мексиканска теленовела (1998-1999)
 Камила (Камилите) – български имена на с. Егитбаши, вилает Лозенград, Турция
 Камили (Camelus) – род чифтокопитни бозайници
 107 Камила – астероид, открит през 1868 г.